Сапоговский сельсовет — топоним в России:
 Сапоговский сельсовет — сельсовет Усть-Абаканского района Хакасии.
 Сапоговский сельсовет — упразднённый сельсовет Курского района Курской области.